Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Iván Molina e Jairo Velasco, Sr. che hanno battuto in finale František Pála e Balázs Taróczy 2-6, 7-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Dick Crealy /  Onny Parun (quarti di finale)
 Antonio Muñoz /  Manuel Orantes (semifinali)
 Juan Gisbert Sr. /  Eduardo Mandarino (quarti di finale)
 Jeff Borowiak /  Jim McManus (semifinali)

 Vijay Amritraj /  Ashok Amritraj (semifinali)
 Iván Molina /  Jairo Velasco, Sr. (campioni)
 Wojciech Fibak /  Tadeusz Nowicki (primo turno)
 František Pála /  Balázs Taróczy (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Austrian Open 1974